La place de France à Paris ;
 La place de France à Erevan ;
 La place de France à Jérusalem ;
 La place de France à Montpellier ;
 La place de France à Tanger.

France